Чикагский ботанический сад () — крупный ботанический сад, расположенный в Гленко, пригороде Чикаго. Один из самых посещаемых ботанических садов США.

История 
Чикагский ботанический сад был открыт в 1972 году. Владельцем сада является Департамент лесных заказников округа Кук, управляется сад Чикагским садоводческим обществом (Chicago Horticultural Society). Член Американской ассоциации публичных садов (APGA). В создании сада приняли участие талантливые американские архитекторы. Генеральный план был разработан известными американскими архитекторами Джоном Симондсоном и Джеффри Раушени. В последующие годы в проект были внесены различные дополнения, связанные с расширением Сада. Так, в 1976 году был открыт Образовательный центр (ныне - Школа Джозефа Регенстайна), построенный по проекту Эдварда Лабари Барнса. В 1982 году под руководством Коити Каваны создан Японский сад. В 1991 году открылся Английский сад, разработанный британским дизайнером Джоном Бруксом.

В 2006 году Чикагский ботанический сад стал обладателем Награды за садовое совершенство (Award of Garden Excellence), ежегодно присуждаемой APGA.

Описание ботанического сада 
Площадь ботанического сада составляет 156 га. На территории имеются 25 тематических сада, 3 оранжереи, открытые в 1978 году. 

25 садов и 4 естественные среды обитания включают:

 Водный сад;
 Сад лампочек:
 Сад круга;
 Сад берега озера;
 Сенсорный сад;
 Сад водопада;
 Английский, окружённый стеной, сад;
 Сад местных растений;
 Грунсфельд  детский растущий сад;
 Пейзажные сады;
 Японский сад Элизабет Хьюберт Мэлотт;
 ;Сад наследия;
 Сад моделей железной доргоги;
 Карликовый сад хвойных растений;
 Представление возможностей сада;
 Сад терапии;
 Водные сады;
 Коллекция карликовых деревьев в горшках;
 Зелёная крыша;
 Оранжереи;
 Эспланаду;
 Розарий  Кросберг;
 Реку Скокки;
 Вечерний остров;
 Остров паука;
 Семейную бухту Клейнмена;
 Луг английского дуба;
 Прерию Сюзанны С.Диксон;
 Фрукты Регенштайна и Огород.

Сад наследия ботаники (Heritage Garden) создан по образцу первого ботанического сада Европы - Падуанского ботанического сада. В саду установлена скульптура великого шведского ботаника Карла Линнея.

Сад окружён естественными и восстановленными лесами. На территории сада имеются 9 островов, соединённых между собой мостами. 

Также в саду располагается школа имени Джозефа Регенстайна, открытая в 1990 году. В ней проводятся свыше 4 тысяч уроков ежегодно.

Осмотреть сад посетителям предлагают пешком, участвуя в туристическом марафоне, на велосипеде или за 45-минутную экскурсию на автобусе со штатным гидом ботанического сада.

В Ботаническом саду более 20 лет развивают программу садовой терапии.Для этого был создан Сад терапии. Его цель - предоставить людям с ограниченными возможностями и пожилым людям мир садоводства и природы. Сад терапии (The Buchler Enabling Garden) занимает около 1000 кв. метров. он представляет собой широкий круг инструментов, приспособлений, материалов, структур и растений, которые делают садоводство более доступным для люде с ограниченными возможностями, свободным от барьеров.

Галерея фотографий

Примечания

Ссылки 
 
 

Ботанические сады США
Появились в 1972 году в США